Christian Frederik er en ofte forekommende kombination af fornavne:

 Prins Christian Frederik, senere kong Christian VIII (1786-1848)
 Christian Frederik Bredo Grandjean (1811-1877) – dansk konditor
 Christian Frederik Haxthausen – flere personer med dette navn
 Christian Frederik von Holstein (1678-1747) (1678-1747) – dansk amtmand og hofembedsmand
 Christian Frederik Holstein (lensgreve) (1735-1799) – dansk lensgreve, godsejer og gehejmeråd
 Christian Frederik Ingerslev, kendt som C.F. Ingerslev (1803-1868) – dansk skolemand
 Christian Frederik Jacobi (1739-1810) – dansk konferensråd og forfatter
 Christian Frederik von Levetzau (1682-1756) – dansk gehejmeråd, officer, godsejer og greve
 Christian Frederik Numsen, kendt som Christian Numsen (1741-1811) – dansk hofmand, teaterleder, numismatiker og diplomat
 Christian Frederik Raben (1693-1773) – dansk gehejmeråd og amtmand
 Christian Frederik von Reichau (ca. 1686-1753) – dansk officer
 Christian Frederik Ricard, kendt som C.F. Ricard (1830-1908) – dansk jurist og departementschef
 Christian Frederik von Schalburg (1906-1942) – dansk nazistisk officer
 Christian Frederik Schwartzkopf (1817-1893) – dansk kontorchef og departementssekretær
 Christian Frederik Zeuthen (1794-1850) – dansk lensbaron, godsejer og politiker

Personer med den tyske form af navnet:
 Christian Friedrich (bobslædefører) – tysk bobslædefører
 Christian Friedrich Hebbel, kendt som Friedrich Hebbel (1813-1863) – tysk digter og dramatiker
 Christian Friedrich Henrici (1700-1764) – tysk tekstforfatter
 Christian Friedrich Hunold (1680-1721) – tysk forfatter
 Christian Friedrich von Leins (1814-1892) – tysk arkitekt
 Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1793) – tysk digter, organist og komponist
 Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) – tysk kemiker
 Christian Friedrich Spittler (1782-1867) – tysk præst og pietist
 Christian Friedrich von Staffeldt (1671-1741) – tysk-dansk officer
 Christian Friedrich von Stockmar (1787–1863) – tysk friherre, læge og statsmand
 Christian Friedrich zu Stolberg-Wernigerode (1746–1824) – regent af grevskabet Wernigerode
 Christian Friedrich Temler (1717-1780) – tysk-dansk embedsmand og bogsamler
 Christian Friedrich Tieck (1776-1851) – tysk billedhugger

Se også 
 Christian (navn)